Опалев — русская фамилия. Известные носители:

 Опалев, Александр Алексеевич (1902—1945) — Герой Советского Союза.
 Опалев, Алексей Константинович (1925—1943) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Опалев, Аполлон Иванович (1926—1987) — марийский советский партийный деятель, подполковник.
 Опалев, Валентин Олегович (род. 1958) — актёр, основатель и Генеральный продюсер телекомпаний «Мостелефильм» и «Киевтелефильм».
 Опалев, Игорь Николаевич (род. 1973) — российский хоккеист.
 Опалев, Максим Александрович (род. 1979) — российский гребец на каноэ, олимпийский чемпион 2008 года.
__
 Опалева, Наталия Владимировна — коллекционер, меценат

См. также 
 Опалево — название населённых пунктов в России.